Manhattan Transfer kan syfta på:

The Manhattan Transfer – en amerikansk musikgrupp
Manhattan Transfer – en roman från 1925 av John Dos Passos, se Till Manhattan
Manhattan Transfer – en roman från 2019 av Katja Hvenmark-Nilsson